Sagan puede hacer referencia a:

Lugares 
Río Sagan, río de del sureste de Etiopía.
Sagan, localidad de Etiopía.
Sagan, nombre alemán de la localidad polaca de Żagań.
Şağan, municipio de Azerbaiyán.

Personas 
Carl Sagan (1934-1996), astrónomo, exobiólogo y divulgador científico estadounidense.
Françoise Sagan (1935-2004), escritora francesa.
Juraj Sagan (1988 n.), ciclista eslovaco.
Leontine Sagan (1889-1974), actriz y directora teatral austriaca.
Peter Sagan (1990 n.), ciclista eslovaco.

Otros 
(2709) Sagan, asteroide nombrado en honor a Carl Sagan.
Sagan Tosu, equipo de fútbol japonés.